Lukirski () ist der Familienname folgender Personen:

 Pjotr Iwanowitsch Lukirski (1894–1954), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Sergei Georgijewitsch Lukirski (1875–1938), russischer General